

Aeronautica 
Hawker Demon – variante da caccia derivata dal bombardiere leggero Hawker Hart
McDonnell F3H Demon –  aereo da caccia imbarcato

Letteratura 
Demon – romanzo di John Varley del 1984

Musica 
Demon – singolo del rapper King Von
Demon – gruppo musicale britannico
Demon – disc jockey francese
Demon – EP dei Demon del 1986
Demon – album degli Envelopes del 2006
Demon – singolo di Jay Park del 2011
Demon Records – etichetta discografica britannica
Daemon – album dei Mayhem del 2019

Televisione 
 Demon – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager

Altro 
Demon – personaggio di Digimon Adventure V-Tamer 01

Pagine correlate 
Demone